Europese Installatiebus, een databus
Europese Investeringsbank

Zie ook 
EiB, zie Veelvouden van bytes